Obiekty i organizacje:
 Carnegie Hall – prestiżowa, nowojorska sala koncertowa
 Carnegie Hall Tower – wieżowiec w Nowym Jorku
 Carnegie Institution for Science – organizacja w USA wspierająca badania naukowe
 Carnegie libraries – sieć publicznych bibliotek ufundowanych przez Andrew Carnegie'a
 Carnegie Mellon University – prywatny uniwersytet badawczy w Pittsburghu

Miejscowości w USA:
 Carnegie – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Caddo
 Carnegie – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny

Ludzie:
 Andrew Carnegie – (1835–1919) – Amerykanin szkockiego pochodzenia, przemysłowiec, filantrop
 Dale Carnegie – (1888–1955) – amerykański pisarz z zakresu psychologii i historii

Inne:
 (671) Carnegia – planetoida
 Carnegie Medal – angielska nagroda literacka przyznawana od 1936 roku dla uczczenia Andrew Carnegie'go
 klan Carnegie – klan szkocki